Parigi
Grand Trianon
Petit Trianon
Italia
Palazzo del Trianon (Firenze)